Tiro de gracia puede referirse a:

 Tiro de gracia, es el que se da a una víctima herida ya mortalmente para apurar su muerte.

Cine 
 Tiro de gracia, película argentina de 1969.
 Tiro de gracia, serie original colombiana de Jörg Hiller para UniMás y Caracol Televisión de 2014.

Música 
 Tiro de gracia, banda sonora compuesta por Manal en 1969 para la película del mismo nombre.
 Tiro de Gracia, grupo de rap chileno.